10. Sinfonie steht für:

 10. Sinfonie (Beethoven)
 10. Sinfonie (Haydn)
 10. Sinfonie (Mahler)
 10. Sinfonie (Mjaskowski)
 10. Sinfonie (Mozart)
 10. Sinfonie (Schostakowitsch)
 10. Sinfonie (Schubert) 

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien
 Die zehnte Symphonie